6-й выпуск Тура Швейцарии — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Швейцарии. Гонка проводилась с 6 по 13 августа 1938 года. Победу одержал итальянский велогонщик Джованни Валетти.

Маршрут 
Гонка состояла из 8 этапов, общей протяженностью 1683,4 километра.

Итоговое положение

Ссылки 
Официальный сайт
Тур Швейцарии 1938 на FirstCycling

1938 год в велоспорте
Спорт в Швейцарии в 1938 году
Август 1938 года